Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Jimmy Arias 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (terzo turno)
 José Luis Clerc (Campione)
 Jimmy Arias (finale)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Hans Gildemeister (secondo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

 Fernando Luna (secondo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Dominique Bedel (terzo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Vincent Van Patten (primo turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1983